Saint-Lazare (Heiliger Lazarus) steht für:

 Bahnhof Paris-Saint-Lazare, einer der großen Kopfbahnhöfe von Paris (im 8. Arrondissement)
 Saint-Lazare (Métro Paris), den darunter liegenden U-Bahn-Haltepunkt
 Saint-Lazare (Paris), historischer Stadtteil von Paris im heutigen 10. Arrondissement, darin:
 Enclos Saint-Lazare, ein ehemaliger Clos mit einem ehemaligen Leprosenhaus, nach der Revolution in das Gefängnis Saint-Lazare umgewandelt
 Gefängnis Saint-Lazare, Pariser Gefängnis
 Saint-Lazare (Québec), Stadt in der kanadischen Provinz Québec
 Saint-Lazare-de-Bellechasse, Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec
 Kathedrale Saint-Lazare in Autun (Burgund), Frankreich, siehe Kathedrale von Autun
 Ortschaft in der Gemeinde Saint-Girod im Département Savoie, Frankreich